Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1977 (januar) v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roscoe Tanner je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Guillermo Vilas, (finale)
   Roscoe Tanner, (prvak)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1977 (januar)